Гран-при Лаллы Мерьем 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2014 является четырнадцатым по счёту в суммарной истории соревнования. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Марракеше, Марокко — с 21 по 27 апреля 2014 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Даниэла Гантухова (№ 30 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мария-Тереса Торро-Флор выиграла свой девятый подряд финал в протуре, а Ромина Опранди впервые за пять титульных матчей на подобном уровне уступила.
 В третий раз за последние четыре года титул достаётся теннисистке, ранее не побеждавшей на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Гарбинье Мугуруса Бланко выигрывает третий подряд парный финал в протуре, а Ромина Опранди — девятый.

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Гран-при Хассана II 2014

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Марокко
Теннис
Апрель 2014 года
2014